Melkert ist der Familienname folgender Personen:

 Ad Melkert (* 1956), niederländischer Politiker und Beamter
 Gustav Melkert (1890–1943), deutscher Gewerkschafter und NS-Opfer